De Baets ou Debaets est un nom de famille flamand provenant de l' anc.fr. bache : bac, auget, crèche, sous-vêtement, culotte. Le nom provient donc probablement d'un métier en rapport avec un de ces objets.

Variantes:
 Baet, Baets, de Baet, , Debaets
 , de Bats, 
 De Badts, de Baedts, De Baedt
 De Baerts
 Baats, Baaths, Baatz

 Bianca Debaets (née en 1973), femme politique belge flamande
 Eric De Baets (né en 1956), joueur de football belge,
 Gérard Debaets (1899-1859), coureur cycliste
 Reynald Debaets (né en 1967), footballeur français

Patronyme flamand